Санта Кроче може да се отнася за:

 Санта Кроче (Флоренция) – базилика във Флоренция
 Санта Кроче (Рим) – църква в Рим, Санта Кроче ин Джерусалеме
 Санта Кроче (Венеция) – исторически район във Венеция
 Санта Кроче (Ивреа) – католическа църква в град Ивреа, Северна Италия